

Тімберлейн — селище, штат Іллінойс
 Тімберлейн — переписна місцевість, штат Луїзіана